Акумуля́ція (, ; ,  — нагромадження) — нагромадження, збирання:

 Акумуляція енергії
 Акумуляція (геологія)
 Акумуляція забруднювачів організмами
 Акумуляція в стилістиці — безпосередній ланцюжок слів у реченні. Акумуляція є стілістичним різновидом перелічення.

Посилання
Акумуляція  // ВУЕ